Мели́лья ( , ) — испанский город и порт на средиземноморском побережье Африки. Имеет статус автономного города Испании. Оспаривается Марокко.

История 
Город Мелилья был основан финикийцами, осуществлявшими колонизацию западного Средиземноморья. Здесь они построили факторию Русадир (иногда используется транскрипция «Руссадир» или «Русаддир»), как явствует из надписей в некрополе, расположенном вблизи города. С VI века до н. э. город находился в руках карфагенян, и позже вошёл в состав Римской империи.

В 429 году город Русадир был разрушен вандалами, прошедшими насквозь Иберийский полуостров и захватившими Северную Африку. Город был восстановлен византийцами, установившими свою власть в Северной Африке и Бетике.

Город был захвачен арабскими и берберскими мусульманами в конце VII века, они и дали ему сегодняшнее название «Мелилья». Предположительно, топоним происходит от берберской основы mell — «белый».

В 859 году город был разграблен и сожжён викингами. В 927 году Абд ар-Рахман III включил город в состав Кордовского эмирата, который спустя два года был преобразован в Кордовский халифат. В 1465—1497 годах Мелилья находилась под властью династии Ваттасидов.

В 1497 году кастильский губернатор Андалусии Хуан Алонсо де Гусман, третий герцог де Медина-Сидония, узнав, что королевская чета не решается захватить Мелилью, дерзнул взять эту задачу на себя — и получил королевское разрешение. Он начал с того, что поручил оруженосцу Педро Эспиньяну и артиллеристу Франсиско Рамиресу де Мадрид разведать полуостров Трес-Фокас. Согласно Баррантесу, летописцу герцогского дома, герцог повелел собрать
…пять тысяч пехотинцев и несколько всадников, и повелел оснастить корабли, на которых они отправлялись, и загрузить их мукой, вином, салом, мясом, оливковым маслом и всеми необходимыми припасами; и пушками, пиками, эспингардами и всеми боеприпасами.

И также в то путешествие было взято с собой большое количество извести и дерева, чтобы восстановить город. И со всей этой армадой и всеми этими людьми, Педро де Эспиньян, Советник Герцога, по его приказу отправился из порта Сан-Лукар в сентябре 1497 года.

Город был захвачен 17 сентября 1497 года. В 1509 году были заново определены границы сфер влияния Португалии и Кастилии в Северной Африке (Португалия преобладала на Атлантическом побережье, вплоть до Сеуты, оставляя Средиземноморское побережье Африки за Кастилией).

В 1774—1775 годах оборону Мелильи от осаждавших её марокканцев возглавил испанский генерал ирландского происхождения Хуан Шерлок. Марокканского же султана подстрекали против Испании англичане. Комендант Шерлок и маленький гарнизон крепости с честью выдержали испытания. Солдаты отбивали все атаки на город в течение года, пока из Испании не подошёл флот, который снял осаду. Мелилью удалось отстоять.

В 1893 году Мелилью атаковали берберские племена рифов (риффов). Так началась (и вскоре завершилась) Первая Мелильская кампания.

В Мелилье 17 июля 1936 года начался военный мятеж, который положил начало заключительной фазе Гражданской войны в Испании.

С 1982 года Марокко предъявляет свои претензии на город Мелилью как на неотъемлемую часть своей территории. В свою очередь, правительство Испании никогда не признавало этих требований, а также исключает самую возможность начала какого-либо обсуждения статуса своих полуанклавов в Марокко до тех пор, пока вне границ Испании остаётся Гибралтар.

6 ноября 2007 г. Мелилью посетили король Хуан Карлос I и королева София. Тысячи граждан приветствовали их. Визит испанского монарха (первый за истёкшие 80 лет) был предпринят в знак протеста против территориальных требований Марокко.

География 
Местонахождение: 35º17' северной широты, 2º56' восточной долготы. Мелилья расположена на северо-западе африканского континента, напротив берегов Альмерии, Гранады и Малаги. Город находится на полуострове Трес Фокас, у подножья горы Гуругу, в устье реки Оро, на высоте 1 метра над уровнем моря. Мелилья отделена от континента 10-километровой демаркационной стеной (для пресечения нелегальных миграций).

Площадь — 12,3 км². Климат: Средиземноморский, субтропический. Среднегодовая температура — +20 ºС.

Администрация 
С момента вступления в силу Статута об Автономии Мелильи (Органический закон 2/1995, 13 марта, опубликован в Официальном государственном бюллетене 14 марта 1995 года) город получил статус автономного города. В отличие от автономных сообществ, автономные города не имеют собственных законодательных органов.

Мелилья представлена в парламенте Испании одним депутатом в нижней палате и двумя в верхней.

Президенты

Население 

Население города насчитывает 86 026 жителей (1.01.2016). Уровень рождаемости в городе самый высокий в Испании, а уровень смертности — самый низкий.

45 % населения происходит с полуострова, говорит по-испански и исповедует католицизм. 30 % мусульмане, говорящие на рифском языке (один из берберских языков). За ними следуют евреи (около 1000), численность которых за последнее десятилетие сильно снизилась, и индийцы (меньше 100).

Плотность населения — 6380 чел./км².

Языки: испанский язык является единственным официальным языком. Также распространён арабский язык и различные берберские языки.

Экономика 
Экономика Мелильи держится в основном на торговле. Компании Мелильи составляют 0,1 % от всех компаний Испании. С середины прошлого века Мелилья имеет статус порто-франко.

Транспорт 
 Воздушное сообщение: рейсы из Малаги, Альмерии, Гранады, Барселоны и Мадрида.
 Морское сообщение: паромы из Малаги и Альмерии.
 Автодорожное сообщение: через границу с Марокко; ближайшие марокканские города — Надор и .

Культура 
Мелилья — один из самых маленьких городов, где сосуществуют сразу четыре религии: христианство, ислам, иудаизм и индуизм.

Праздники 
 День Девы Марии Победы (Virgen de la Victoria), 8 сентября.
 День Мелильи, 17 сентября. Отмечается день взятия города войсками герцога Медины-Сидония в 1497 году.
 Морская Неделя (август).

Памятники и достопримечательности 
Мелилья — один из городов Испании, где очень хорошо представлено модернистское искусство. Многие здания в стиле модерн спроектированы испанским архитектором Энрике Ньето, учеником Антонио Гауди.

Достопримечательности Мелильи:

 Цитадель или Старая Мелилья.
 Городской Музей.
 Музей Армии.
 Церковь Священного сердца Иисуса.
 Церковь Непорочного Зачатия (1687, реконструирована в 1757 году), в церкви находится изображение Девы Марии Победы (Nuestra Señora de la Victoria), покровительницы города.
 Центральная Мечеть.
 Синагога Ямин Бенарроч (Yamín Benarroch).
 Индуистский храм.
 Здание Дворца Собраний.
 Модернистские строения центра города.
 Форт Рострогордо (: «Толстое Лицо»).
Виды Мелильи с возвышенности в 1893 году

Известные личности 

 Хоакин Гарсия-Морато и Кастаньо (; 1904—1939), испанский военный лётчик.
 Мигель Фернандес (; 1931—1993); испанский поэт.
 Фернандо Аррабаль (; род. в 1932), испано-французский писатель.
 Хуан Хосе Имброда (; род. в 1944), президент Мелильи.
 Farid Bang[de], Фарид Эль-Абделлауи (; род. 7.6.1986) немецкий рэпер, уроженец Мелильи.

См. также 
 Гимн Мелильи
 Флаг Мелильи
 Герб Мелильи
 Сеута
 Испанские территории в Африке

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт автономного города Мелилья
 
 Página oficial de promoción turística
 
 Археология Мелильи
 
 Экологическая ассоциация Мелильи

 
Автономные города Испании
Порты Испании
Эксклавы Испании